Il existe plusieurs familles d'Adhémar, ou d'Azémar, dont certaines sont subsistantes.

Maison d'Adhémar (Dauphiné) 

Famille éteinte de la noblesse française.

Famille d'Adhémar (Rouergue) 

Famille de la noblesse française dont deux branches sont subsistantes.

Famille d'Adhémar (Gard) 

La famille d'Adhémar, ou d'Azémar, originaire de Saint-Maurice-de-Cazevieille, dans le Gard, est subsistante. Ancienne extraction 1477.

 Pierre Melchior d'Adhémar (1740-1821), officier, sous-préfet de l'arrondissement d'Uzès (1803), préfet du Var (1806), baron de l'Empire (1810), conseiller de préfecture du Gard (1812-1821)

Famille d'Azémar de Fabrègues (Hérault) 

La famille d'Azémar de Fabrègues, originaire de Saint-Martin-de-Londres, dans l'Hérault, est subsistante. Ancienne extraction.

Les branches de Labaume, de Montréal sont éteintes.

Famille d'Azémar (Vivarais) 

 Famille d'Azémar (Dazémar), baron de l'Empire 1811, famille éteinte

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)
 Liste des familles de la noblesse française d'Ancien Régime (A à K)

Liste de familles nobles françaises homonymes